Picon puede hacer referencia a:
 Picón, municipio perteneciente a la provincia de Ciudad Real, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

 El Picón, un monte leonés.

En alimentación puede ser una variedad de queso: Queso Monje Picón y Picón Bejes-Tresviso.

o un aperitivo: Sirope de Picon, un aperitivo francés.Picon.

Como apellido puede referirse a:

 Gaétan Picon, inventor del sirope de Picon.

 Jacinto Octavio Picón Bouchet (1852 - 1923) fue un escritor, pintor, y crítico español.

 José Picón García (1829 - 1873 ), escritor, periodista, arquitecto y dramaturgo español.

 José Antonio Picón Sedano , jugador del Racing de Santander, conocido como Picón.

 Mariano Picón Salas, diplomático y escritor venezolano.

 Molly Picon, actriz

Además puede ser:

 Una de las Doce Colonias de Kobol llamada Picon de la serie estadounidense Battlestar Galactica (Reimaginada)

 Picon Ltd, una empresa del Reino Unido dedicada a la estampación y empaquetado en papel.

 Picón (carbón), una especie de carbón muy menudo, hecho de ramas de encina, jara o pino, especialmente ideado para los braseros.